Daniel Murphy ou Dan Murphy peut référer à :

 Daniel Murphy, ingénieur américain ;
 Dan Murphy (1962-), musicien américain ;
 Daniel Murphy (1978-), acteur, chanteur et danseur canadien ;
 Daniel Murphy (1985-), joueur de baseball américain.

Voir aussi